Vollore kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vollore-Montagne, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Vollore-Ville, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,